Любительский драфт НХЛ 1976 года состоялся в офисе НХЛ в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 14-го драфта НХЛ в 15-ти раундах было выбрано 135 хоккеистов.  Право первого выбора досталось клубу «Вашингтон Кэпиталз». Первый раунд драфта 1976 года оказался одним из самых слабых в истории НХЛ, поскольку только два игрока сыграли больше 450 игр в НХЛ – Рик Грин и Берни Федерко.

Впервые игрок представляющий Европу был выбран в первом раунде драфта. Команда «Калифорния Голден Силз» под пятым номером выбрала шведского хоккеиста Бьёрна Юханссона.

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд», 
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 73;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 54,1;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 274;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 55;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 152;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 239.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1976 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1976/77

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1976 год в хоккее